Fiemel (plaats), een gehucht in de Nederlandse gemeente Eemsdelta
 Fiemel (waterschap), een voormalig waterschap in de provincie Groningen